Anoia – comarca w Katalonii, w Hiszpanii
 Anoia – miejscowość we Włoszech